Кеньон Ли Мартин (; родился 12 декабря 1977 года, Сагино, Мичиган) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции тяжёлого форварда. Во время драфта НБА 2000 года был выбран под первым номером клубом «Нью-Джерси Нетс». Сын — Кеньон Мартин-младший — так же баскетболист, выступает за клуб «Хьюстон Рокетс».

Ранние годы 
Мартин родился в Сагино, Мичиган 30 декабря 1977 года. Его мать, Лидия Мур, была матерью-одиночкой, воспитывающая двух детей Мартина и его старшую сестру Тамару. Из-за сложной экономической обстановки в Мичигане, они переехали в пригород Далласа. Матери Мартина приходилось работать на двух работах, поэтому Мартин часто оставался под присмотром его сестры, пока их мать была на работе. В детстве он заикался и поменял три школы за четыре года. Однако он хорошо проявлял себя в разных видах спорта. Когда Мартин учился в средней школе многие крупные университеты интересовались его баскетбольным мастерством, но университет Цинциннати был настойчивей всего.

Цинциннати Беаркэтс 
Мартин выступал за команду «Цинциннати Беаркэтс» под руководством Боба Хаггинса. В последнем сезоне в университете он в среднем набирал по 18,9 очка, 9,7 подбора и 3,5 блок-шота за игру. Он был назван игроком года и получил множество других наград, однако в финале конференции сломал ногу и вынужден был пропустить турнир NCAA. 25 апреля 2000 года Цинциннати закрепило за ним номер 4. Позже в этом году он был выбран под первым номером на драфте НБА командой «Нью-Джерси Нетс».

Профессиональная карьера

Синьцзян Флайн Тайгерс 
Мартин стал неограниченно свободным агентом летом 2011 года. В связи с локаутом НБА 2011 года он решил подписать однолетний контракт с клубом Китайской баскетбольной ассоциации «Синьцзян Флайн Тайгерс», став самым высокооплачиваемым игроком в истории китайской лиги. 24 декабря 2011 года Мартин уволился из клуба, чтобы «заняться семейными делами». Первоначально, ему не разрешили вернутся в НБА до того, как закончится сезон «Флайн Тайгерс» (регулярный чемпионат КБА должен заканчивался 15 февраля 2012 года), а позже и игры плей-офф КБА. Однако ФИБА разрешило ему стать свободным агентом 2 февраля.

Лос-Анджелес Клипперс 
3 февраля 2012 года Мартин подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». В своей первой игре за «Клипперс» он набрал 6 очков и сделал 4 подбора, а его клуб уступил «Кливленд Кавальерс».

Нью-Йорк Никс 
21 февраля 2013 года Мартин согласился подписать 10-дневный контракт с «Нью-Йорк Никс». 23 февраля он официально вошёл в состав команды. 5 марта он продлил свой контракт ещё на 10 дней, а по истечении этого срока подписал контракт до конца сезона.

Милуоки Бакс 
9 января 2015 года, Мартин подписал 10-дневный контракт с «Милуоки Бакс». Он дебютировал за клуб этим же вечером, заработав 6 очков, 2 подбора и 1 блок-шот, в победном матче (98-84) против Миннесоты Тимбервулвз. 19 января Мартин подписал второй 10-дневный контракт. 29 января он подписал контракт до конца сезона 2014–2015.

19 февраля 2015 года Мартин был отчислен из «Милуоки Бакс».

BIG3 
В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Trilogy».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 2000 Oscar Robertson Trophy College Basketball Player of the Year

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Беаркэтс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Синьцзян Флаинг Тайгерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Чемпионы Америки по баскетболу
Чемпионы Универсиады по баскетболу
Чемпионы Игр доброй воли